Deutsche Digitale Bibliothek, repositori en línia d'obres científics i literaris alemanys
 Die deutsche Bibliothek, fins al 2006, nom de la Biblioteca Nacional d'Alemanya (Deutsche Nationalbibliothek)
 Distributed Database o base de dades distribuïda